Oliveira je portugalské příjmení:

 Anderson Luís de Abreu Oliveira (* 1988), brazilský fotbalový záložník
 Denílson de Oliveira Araújo (* 1977), brazilský fotbalista
 Donizete Oliveira (* 1968), brazilský fotbalista
 Hiago de Oliveira Ramiro (* 1991), brazilský fotbalový útočník či záložník
 Jair Marinho de Oliveira (1936–2020), brazilský fotbalový obránce
 Jefferson de Oliveira Galvão (* 1983), brazilský fotbalový brankář a reprezentant
 João Gilberto Prado Pereira de Oliveira (* 1931), brazilský zpěvák a kytarista
 Jonas Gonçalves Oliveira (* 1984), brazilský fotbalový útočník a reprezentant
 Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902–1976), brazilský politik a v letech 1956–1961 prezident
 Maicon Oliveira (1988–2014), brazilský fotbalový útočník
 Manoel de Oliveira (1908–2015), portugalský filmový herec a režisér
 Mauro Ramos de Oliveira (1930–2002), brazilský fotbalový obránce
 Mazinho Oliveira (* 1965), brazilský fotbalista
 Ricardo Oliveira (* 1980), brazilský fotbalový útočník a reprezentant
 Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira (1954–2011), brazilský fotbalový reprezentant
 William Alves de Oliveira (* 1991), brazilský fotbalový útočník

Externí odkazy